Терминът прединдоевропейски езици се отнася за няколко некласифицирани езика или група от езици, съществували в праисторическа Европа и Южна Азия преди да бъдат изместени от народите, говорещи индоевропейски езици.

За някои от тях се съди само по лингвистичните влияния в индоевропейските езици, докато при други (като етруски, иберийски, лемноски, лигурски, минойски, тартесийски) са запазени и надписи, предимно от бронзовата ера.

Литература

Археология и култура 
 Мария Гимбутас Цивилизация Великой Богини. Москва. 2005 г.
 Anthony, David with Jennifer Y. Chi (eds., 2009). The Lost World of Old Europe: The Danube Valley, 5000 – 3500 BC.
 Bogucki, Peter I. and Pam J. Crabtree (eds. 2004). Ancient Europe 8000 BC--1000 AD: An Encyclopedia of the Barbarian World. New York: Charles Scribner’s Sons.
 Gimbutas, Marija (1973). Old Europe c. 7000 – 3500 B.C.: the earliest European civilization before the infiltration of the Indo-European peoples. The Journal of Indo-European Studies 1/1 – 2. 1 – 20.
 Tilley, Christopher (1996). An Ethnography of the Neolithic. Early Prehistoric Societies in Southern Scandinavia. Cambridge University Press.

Лингвистика 
 Bammesberger, Alfred and Theo Vennemann (eds., 2003). Languages in Prehistoric Europe. Heidelberg: Carl Winter.
 Blench, Roger and Matthew Spriggs (eds. 1). Archaeology and Language. Vol. I. Theoretical and Methodological Orientations.
 Dolukhanov, Pavel M. (2003) Archaeology and Languages in Prehistoric Northern Eurasia // Japan Review, 15:175 – 186.
 Gimbutas, Marija (1989). The Language of the Goddess
 Greppin, John and T.L.Markey (eds., 1990). When Worlds Collide: The Indo-Europeans and the Pre-Indo-Europeans, Ann Arbor.
 Hubschmid, Johannes (1962). Lenguas no indoeuropeas: toponimia prerromana. Enciclopedia linguistica hispanica. CSIC, Madrid.
 Lehmann, Winfred P. Pre-Indo-European. Washington, DC: Institute for the Study of Man. 2002. ISBN 0-941694-82-8.
 Lieberman, Mark. The Linguistic Diversiry of Aboriginal Europe // Language Log. 6 януари 2009.
 Mailhammer, Robert (2010). Diversity vs. Uniformity. Europe before the Arrival of Indo-European Languages. // to appear in: Mailhammer, Robert and Theo Vennemann. Linguistic Roots of Europe. Copenhagen: Museum Tusculanum Press.
 Pre-Indo-European // Encyclopedia of the Languages of Europe. Edited by: Glanville Price. 2000. eISBN 978-0-631-22039-8.
 Vennemann, Theo. istoric-Europe-north-of-the-AlpsLanguages in Prehistoric Europe north of the Alps.
 Vennemann, Theo (2008). Linguistic reconstruction in the context of European prehistory. Transactions of the Philological Society. Volume 92, Issue 2, pages 215 – 284, November 1994
 Woodard, Roger D. (ed., 2008) Ancient Languages of Asia Minor. Cambridge University Press.
 Woodard, Roger D. (2008) Ancient Languages of Europe. Cambridge University Press.

Вижте също 
 Линеар А
 Морски народи
 Семитски езици
 Египетски езици
 Коптски език
 Берберски езици

Историческа лингвистика
Мъртви езици